Village Cross steht für folgende Flurkreuze im Vereinigten Königreich:

 West Derby Village Cross, Liverpool, England
 Village Cross, lokaler Name für Tynan Cross, Keltenkreuze im County Armagh, Nordirland